

Cinéma et télévision
 Picture This est un film américain réalisé par Lisa Albright en 1999.
 Picture This est un court métrage américain réalisé par James Miklaszewski en 2001.
 Picture This! est un court métrage néerlandais réalisé par Michiel van Jaarsveld en 2004.
 Picture This est un téléfilm américain réalisé par Stephen Herek en 2008.
 Picture This est un documentaire britannique réalisé par Tom Coveney en 2008.
 Picture This est un film australien réalisé par John Fisk en 2009.

Littérature
 Picture This est un roman de Joseph Heller publié en 1988.

Musique
 Picture This est une chanson du groupe Blondie présente sur l'album Parallel Lines sorti en 1978.
 Picture This est un album de Huey Lewis and the News sorti en 1982.
 Picture This est un album de Wet Wet Wet sorti en 1995.
 Picture This est un album de Do or Die sorti en 1996.